Bolt Birch (Los Angeles, 3 de outubro de 1990) é um ator norte-americano. Ele é irmão da atriz Thora Birch.

Filmografia

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos